Koen Kampioen (boekenserie) - Boekenserie van Fred Diks
 Koen Kampioen (televisieserie) - Televisieserie uit 2012 gebaseerd op de boekenserie